Buenos Aires FC (1867), een Argentijnse voetbalclub, de oudste van Zuid-Amerika
 Buenos Aires FC (1886), een Argentijnse rugbyclub
 Buenos Aires FC (1891), een Argentijnse voetbalclub die enkel in 1891 bestond en toen deelnam aan de eerste competitie.